17-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2007/08 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 12 клубов (проходил с 4 июля 2007 года по 16 мая 2008 года). Чемпионом в восьмой раз подряд стал «Шериф» из Тирасполя.

«Рапид» (Гидигич) снялся по ходу чемпионата. Поскольку он провёл менее 50% матчей, все результаты с его участием были аннулированы. 30 мая был сыгран переходный матч «Политехника» — «Академия».

«Шериф» начал выступления в Лиге чемпионов-2008/09 с первого квалификационного раунда. Также с первого квалификационного раунда стартовали в розыгрыше Кубка УЕФА-2008/09 кишинёвская «Дачия» и «Нистру» из Атак. В Кубке Интертото с первого раунда заиграл ФК «Тирасполь».

Итоговая таблица
 
И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; +/- = Разница голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesm/mold08.html
 http://www.sport-express.ru/art.shtml?159334

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Молдавии в 2007 году
Спорт в Молдавии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008